DKW F102, auto van het West-Duitse merk DKW
 Fietssnelweg F102 van Herentals naar Turnhout in België